Vordereifel steht für:

 einen Teil des Mittelgebirges Eifel
 die Verbandsgemeinde Vordereifel